Holman může být:

příjmení

 Adrian Holman (1895–1974) – britský diplomat
 Bill Holman (* 1927) – americký jazzový hudebník
 Bob Holman (* 1948) – americký básník
 Brett Holman (* 1984) – australský fotbalový záložník
 Clare Holman (* 1964) – britská herečka a režisérka
 Dávid Holman (* 1993) – maďarský fotbalista
 Dorothy Holman (1883–1968) – britská tenistka
 Felice Holman (* 1919) – americká autorka knih pro děti
 Frederick Holman (1883–1913) – britský plavec
 Harry Holman (1862–1947) – americký herec
 Herbert C. Holman (1869–1949) – britský generál
 James Holman (1786–1857) – anglický cestovatel a spisovatel
 Jan Alfréd Holman (1901–1980) – český filmový režisér a scenárista
 Jindřich Holman (* 1921) – český fotbalista
 Josef Holman (1912–1993) – český fotbalista
 Matthew J. Holman (* 1967) – americký astrofyzik
 Miloslav Holman (1919–1998) – český fotbalista, sportovní redaktor a reportér
 Miloslav Holman (kameraman) (* 1976) – český kameraman
 Nat Holman (1896–1995) – americký basketbalista
 Peter Holman (* 1946) – anglický hudebník a hudební vědec
 Petr Holman – více různých osob (rozcestník)
 Ray Holman (* 1944) – trinidadský hudební skladatel a hudebník
 Robert Holman (* 1953) – český ekonom-finančník a pedagog 
 Rufus C. Holman (1877–1959) – americký politik
 Sheri Holman (* 1966) – americká spisovatelka
 Silas Whitcomb Holman (1856–1900) – americký fyzik
 Theodor Holman (* 1953) – nizozemský novinář, moderátor a spisovatel
 Tomlinson Holman – americký zvukař a vynálezce
 William S. Holman (1822–1897) – americký politik

místopisné jméno
v Kanadě:
 Ulukhaktok – sídlo v Severozápadní teritoriích, jehož původní název je Holman

v USA:
 Holman (Alabama)
 Holman (Arkansas)
 Holman (Minnesota)
 Holman (Missouri)
 Holman (Nové Mexiko)
 Holman (Texas)
 Holman (Washington)